Honington est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Honington, village du Lincolnshire
Honington, village du Suffolk
RAF Honington, base de la Royal Air Force
Honington, hameau du Warwickshire

Voir aussi

Homonymie de toponyme